Wesley Chapel (Carolina do Norte)
Wesley Chapel (Flórida)
Wesley Chapel South

Desambiguações de topônimos